Роджер Федерер — победитель турнира.

Сеяные 

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Робин Сёдерлинг ''(Группа)

<ol start="5">
  Энди Маррей ''(Полуфинал)
  Томаш Бердых '' (Группа)
  Давид Феррер ''(Группа)
  Энди Роддик (Группа)

 Сетка 

 Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Рафаэль Надаль
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=7| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Энди Маррей
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=66

| RD1-seed03=3
| RD1-team03= Новак Джокович
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=2
| RD1-team04= Роджер Федерер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Рафаэль Надаль
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=2
| RD2-team02= Роджер Федерер
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6'''
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа А

Группа Б

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира

Финал Мирового тура ATP 2010